Friedhof Blumenthal steht für:

 Evangelischer Friedhof Blumenthal, Bremen, Stadtteil Blumenthal
 Katholischer Friedhof Blumenthal, Bremen-Blumenthal, Ortsteil Lüssum-Bockhorn
 Waldfriedhof Blumenthal, Bremen-Blumenthal, Ortsteil Lüssum-Bockhorn
 Jüdischer Friedhof (Blumenthal), Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen